Rainaldi ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Rainaldi (1611–1691), italienischer Architekt des Barock
 Girolamo Rainaldi (1570–1655), italienischer Architekt des Manierismus